Пуерто ел Капулин има више значења:

 Пуерто ел Капулин (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерто ел Капулин (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику